Эрик Мелроуз «Винкл» Браун, ПБС (21 января 1919 — 21 февраля 2016 года) — офицер британского ВМФ; летчик-испытатель, занесенный в Книгу Гиннесса, как испытавший рекордное число типов самолётов; имел наибольшее число наград среди британских морских летчиков

Брауну также принадлежит мировой рекорд по количеству палубных взлетов и посадок: 2 407 и 2 271, соответственно. Известен также тем, что пилотировал все типы летательных аппаратов: планер, истребитель, бомбардировщик, летающая лодка и вертолет. Во время Второй мировой войны испытывал также немецкие самолёты, включая реактивные. В послевоенный период первым стал испытывать реактивную технику

Ссылки 

 Eric Brown, Interviewed on BBC Radio 4’s iPM program
 Former BBC space correspondent Reg Turnill interviews Eric Brown in 2008
 sale description of Brown’s book Wings of the Weird and Wonderful (paras 63/65)
 List of Articles and publications by Eric Brown via https://web.archive.org/web/20110110021804/http://www.theaviationindex.com/
 The Sea Vampire LZ551/G at the Fleet Air Arm Museum, Yeovilton
 Video of test pilot Eric «Winkle» Brown landing a Sea Vampire on the experimental rubber deck fitted to HMS Warrior.
 Captain Eric Brown: Wedded to German Aviation for Better or Worse
 Captain Eric Brown discusses (episode 40 on Astrotalkuk.org) his private meeting with Yuri Gagarin in London on 13 July 1961.
 «Deck-landing the Sea Vampire» a 1945 Flight article on Brown’s deck-landing trials of the Sea Vampire
 
 Imperial War Museum Interview from 1991
 Imperial War Museum Interview from 1992
 Mountbatten lecture goes live

Примечания 

Британские лётчики Второй мировой войны
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса